Pablo Torres es el conjunto del nombre propio Pablo y el primer apellido Torres que puede referirse a:

Personajes 
 Pablo Torres Burgos (18??-1911), político mexicano;
 Pablo G. Torres (1984-), futbolista argentino;
 Pablo Torres Muiño (1987-), ciclista español.